Акошуа Гьямама Бусиа (; ) — ганская актриса, кинорежиссёр, сценаристка, проживающая в Великобритании. Наиболее известна своей ролью в фильме 1985 года «Цветы лиловые полей».

Семья и молодость 
Акошуа Бусиа — дочь Кофи Абрефа Бусиа, премьер-министра Республики Гана (с 1969 по 1972 год), представителя народности ашанти. Акошуа — принцесса королевской семьи Венчи. Её сестра, Абена Бусиа, поэт и академик, была профессором английского языка в Университете Рутгерса а с 2017 года является послом Ганы в Бразилии.

Выросла в Гане и начала свою актёрскую карьеру в возрасте 16 лет, обучалась в Лондоне в Центральной школе сценической речи и драматического искусства. Первую роль сыграла в студенческом театре во время обучения в Оксфордском университете.

Карьера 
Первую значимую роль в кино сыграла в 1985 году в фильме Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей» (вместе с Дэнни Гловером и Вупи Голдберг) по адаптированному сценарию одноимённого романа Алисы Уокер.

В 1986 году сыграла в экранизации романа Ричарда Райта «Родной сын» (с Джеральдин Пейдж и Мэттом Диллоном). В этом же году снялась в сериале «Жёсткие уроки» вместе с Дензелом Вашингтоном и Линн Уитфилд, в 1997 году сыграла в фильме Джона Синглтона «Роузвуд», и ряде других фильмов и сериалов.

Бусиа — автор книги «Времена года Бэнто Блэкберд: Роман» (Washington Square Press, 1997). Была одним из трёх соавторов сценария адаптации романа Тони Моррисон 1987 года «Возлюбленная» для одноимённой киноверсии режиссёра Джонатана Демме. В 2008 году Бусиа сняла фильм о своём отце: «The Prof. A Man Remembered. Life, Vision & Legacy of K.A. Busia».

После 18-летнего перерыва, вызванного рождением дочери, в 2016 году Бусиа вернулась к участию в бродвейской постановке пьесы Данай Гуриры «Затмение» вместе с Лупитой Нионго. За свою игру вне Бродвея она получила Премию Оби за выдающуюся игру в роли Риты.

Личная жизнь 
12 октября 1996 года вышла замуж за американского кинорежиссёра Джона Синглтона, от которого у неё есть дочь — Хадар Бусиа-Синглтон (родилась 3 апреля 1997 года); пара развелась 15 июня 1997 года. Их дочь училась в школе в Гане, прежде чем вернуться в США.

Вместе со своей сестрой Абеной Бусиа она учредила Международный фонд «Бусиа», цель которого — оказывать помощь обездоленным.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Оксфордского университета
Кинорежиссёры Ганы
Актрисы Ганы